Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2018 se konalo ve dnech 3. a 4. března 2018 v rychlobruslařské hale Jilin Provincial Speed Skating Rink v čínském Čchang-čchunu. Celkově se jednalo o 49. světový sprinterský šampionát. V Čchang-čchunu zvítězili Nor Håvard Holmefjord Lorentzen a Nizozemka Jorien ter Morsová. Obhájce titulu z předchozího šampionátu, Nizozemec Kai Verbij, získal bronz. Japonka Nao Kodairaová, která rovněž obhajovala prvenství, v průběhu šampionátu odstoupila. Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2018, isuresults.eu

2018
Rychlobruslení v roce 2018
Rychlobruslení v Číně
Sport v Čchang-čchunu
Sport v Číně v roce 2018